Die 10. IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft fand vom 10. Juli – 16. Juli 2006 in Budapest, Ungarn
statt.

Teilnehmer

Vorrunde Top Division

Gruppe A 

Tabelle

Gruppe B 

Tabelle

Vorrunde Division I

Gruppe C 

Tabelle

Gruppe D 

Tabelle

Qualifikationsspiele um Platz 4 in Gruppe A und B 

 Österreich und Slowenien verbleiben in der Top Division, Ungarn und Großbritannien in der Division I.

Play-Offs Top Division

Play-Offs Division I

Abschlussplatzierungen

Weblinks 
Offizielle Seite der WM in Budapest

Inlinehockey-Weltmeisterschaft
Sportveranstaltung 2006
Sportveranstaltung in Budapest